Marko Pogačnik je lahko:

 Marko Pogačnik (kipar)
 Marko Pogačnik (politik)
 Marko Pogačnik (diplomat)